Locus  (lat. locus ‘Ort’, ‘Platz’, ‘Stelle’; Mehrzahl loci) oder Lokus steht für:

 Locus, geometrischer Ort in der Elementargeometrie
 Locus, Genlocus auf dem Genom
 Locus, Ort, dem ein Gedächtnisinhalt bei der Loci-Methode zugeordnet wird 
 Locus, Standortverzeichnis mit Euroschlüssel zugänglicher Behindertentoiletten
 Lokus, Toilette oder umgangssprachlich auch „stilles Örtchen“

Locus als Name
 Locus (Magazin), englischsprachiges Science-Fiction- und Fantasy-Magazin
 Locus Award, ein von diesem Magazin vergebener Preis

Locus als Teil der anatomischen Bezeichnung
 Locus caeruleus, auch Nucleus caeruleus, Kerngebiet in der Brückenhaube des Rautenhirns
 Locus Kiesselbachi, gefäßreiche Region im vorderen Bereich des knorpeligen Nasenseptums

Locus als Teil weiterer Fachbegriffe
 Locus amoenus, literarischer Topos für eine idealisierte Naturlandschaft oder Idylle
 Locus majoris irritationis, die am stärksten betroffene Stelle, z. B. eines Organs
 Locus minoris resistentiae, der schwächste Teil eines gegebenen Systems
 Locus Theologicus, Ort theologischer Erkenntnis; Begriff der christlichen Erkenntnislehre

Siehe auch:
 Locus classicus
 Locus iste
 allgemein: Liste lateinischer Phrasen/L#Locus